Пальмитат кобальта(II) — химическое соединение,
соль кобальта и пальмитиновой кислоты
с формулой Co(CHCOO),
твёрдое вещество,
не растворяется в воде.

Получение 
 Реакция пальмитата натрия и хлорида кобальта :

Физические свойства 
Пальмитат кобальта(II) образует твёрдое вещество,
не растворяется в воде, метаноле, этаноле, ацетоне,
растворяется в пиридине , сероуглероде, хлороформе.

Примечания

Литература 
 

кобальта
Соединения кобальта